Quisumb. kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduardo Quisumbing y Arguelles
 Eduardo Quisumbing y Argüelles

Robotskapade auktorsförkortningar